Обрегония Де Негри () — вид растения монотипного рода Obregonia семейства Кактусовые.

Вид распространён исключительно на небольшой территории в мексиканской долине Jaumave и считается находящимся под угрозой.

Название 
Первые растения были найдены в 1923 году чешским ботаником Альберто Фричем и Марселино Кастаньедой. Первое научное описание рода и его единственного вида сделал Фрич в 1925 году. Pодовое название растение получило в честь тогдашнего президента Мексики Альваро Обрегона (1880—1928). Видовой эпитет дан в честь другого мексиканского политика  (1887—1955). Местное название вида на испанском языке в уменьшительной форме звучит как Obregonita. Тривиальное название, употребляемое в английском языке, Artichoke Cactus.

Ботаническое описание 
Растение имеет шаровидный или чуть продолговатый стебель, до 12 см в диаметре, покрытый крупными (1,5 см длиной, 2,5 см шириной), широкими, листовидными, острыми, толстыми, трёхгранными сосочками. Цветки развиваются не в аксиллах, а в молодых ареолах. Тонкие, светло-жёлтые колючки быстро опадают. Старые ареолы совсем голые. Цветки белые, до 2,5 см в диаметре, с голой цветочной трубкой. Плоды мясистые. Семена чёрные.

Распространение и экология 
Ареал вида ограничен штатом Тамаулипас на севере Мексики. На территории площадью 350 км² существуют пять отдельных популяций общей численностью менее 5000 экземпляров. Растения растут на открытых, сильно выветренных глиняных или известняковых склонах, чаще в тени кустов.

Классификация 
Молекулярные исследования показали тесное родство с родами Lophophora и Acharagma.

Примечания 

Кактусовые
Флора Мексики
Эндемики Мексики
Таксоны растений, названные в честь людей
Монотипные роды растений